

Opere autonome 
Profezia (Prophecy) – film di John Frankenheimer, anche conosciuto come La profezia (1979)
Lost Souls - La profezia (Lost Souls) – film di Janusz Kaminski (2000)
La profezia (The Prophecy 3: The Ascent) – film di Patrick Lussier (2000)
436 - La profezia (Population 436) – film di Michelle Maxwell Maclaren (2006)
Monster Ark - La profezia (Monster Ark) – film di Declan O'Brien (2008)
Left Behind - La profezia (Left Behind) – film di Vic Armstrong (2014)

Episodi di serie televisive 
La profezia (The Prophecy) – episodio della 2ª stagione di Ironside (1969)
La profezia (Prophecy) – episodio della 4ª stagione di Highlander (1996)
La profezia (Pilot) – episodio della 1ª stagione di Millennium (1996)
La profezia (Prophecy Girl) – episodio della 1ª stagione di Buffy l'ammazzavampiri (1997)
La profezia (Prophecy) – episodio della 7ª stagione di Star Trek: Voyager (2001)
La profezia (The Prophecy) – episodio della 1ª stagione di Alias (2002)
La profezia (The Man Who Wouldn't Be King) – episodio dell'unica stagione di Adventure Inc. (2002)
La profezia (Prophecy) – episodio della 6ª stagione di Stargate SG-1 (2003)
La profezia (The Prophecy) – episodio della 4ª stagione di Teen Titans (2005)
La profezia (Prophecy) – episodio della 1ª stagione de La spada della verità (2008)
La profezia (Prophecy) – episodio della 10ª stagione di Smallville (2011)
La profezia (Ass Hickey) – episodio della 2ª stagione di Call Me Fitz (2011)
La profezia (Predicting Murder) – episodio della 1ª stagione di Delitti in Paradiso (2011)
La profezia (Onde de chaleur) – episodio della 1ª stagione de I Borgia (2011)
La profezia (Blood is thicker than mud) – episodio della 4ª stagione di 90210 (2012)